

Personnalités 
Marcel Rayman, Juif polonais, soldat volontaire de l'armée française de libération FTP-MOI, membre du Groupe Manouchian et chef du groupe d'action très actif « Stalingrad ».

Personnages de fiction
Rayman, héros de la série de jeux vidéo Rayman.

Œuvres 
 Rayman :  titre d'une série de jeux vidéo d'Ubisoft.
 Rayman : également nom du premier opus de cette série.
 Rayman : ainsi qu'une série télévisée d'animation.